Newman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newman Township (Illinois)
 Newman Township (Nebraska)
 Newman Township (North Dakota)